För svensk politiker, diplomat och ambassadör se Eva Zetterberg

Eva Fredina Mathilda Zetterberg, född Lindqvist 19 juli 1911 i Stockholm, död 29 november 1999, var en svensk målare.

Hon studerade vid  Konstakademien i Stockholm samt under resor i norra Europa. Hon målade bland annat landskap och stilleben. Eva Zetterberg var gift med konstnären Nisse Zetterberg.

Källor 
Svenska Konstnärer, Biografisk handbok, VäBo Förlag, Vänersborg, 1993.

Referenser

Konstnärer från Stockholm
Svenska målare under 1900-talet
Födda 1911
Kvinnor
Avlidna 1999
Gravsatta på Skogskyrkogården i Stockholm